Gallagher steht für:

Personen:
 Gallagher (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Gallagher (Komiker), bürgerlich Leo Anthony Gallagher Jr. (1946–2022), US-amerikanischer Komiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gallagher (Illinois)
 Gallagher (West Virginia)

Unternehmen:
 Gallagher Animal Management Systems, neuseeländisches Unternehmen für landwirtschaftliche Produkte

Siehe auch:
 Gallacher
 Gallaher
 Gallager Carbine, ein Schwarzpulverhinterlader aus dem amerikanischen Bürgerkrieg
 Gallagher Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Gallagher Knob